Остенсивное определение (также указательное определение, от , выставление напоказ) — определение предмета путём непосредственного показа. Например, в зоопарке можно определить зебру, просто показав на неё и сообщив: «это — зебра». Остенсивное определение очевидным образом не может быть чисто словесным.

Контекстуальное и остенсивное определения схожи между собой, но в случае остенсивного определения контекстом является не окружающий определяемое словo отрывок текста, а обстановка (в случае зебры, вид вольера с зеброй в зоопарке), в которой слово было произнесено.

Возможности остенсивного определения сильно ограничены:
 как и в случае контекстуального определения, метод определения не даёт возможности отделить особенности конкретного экземпляра и особенности определяемого класса предметов;
 метод пригоден лишь для описания простейших предметов, преимущественно вещей. Остенсивно легко определить знак «плюс», труднее — понятие «формула», и невозможно — понятие «математика».

Важность остенсивного определения состоит в том, что только через него можно связать слова с материальным миром. Без этих определений «язык — только словесное кружево, лишенное объективного, предметного содержания» (А. А. Ивин, А. Л. Никифоров).

Oстенсивные определения широко используются не только в обыденной жизни, но и в преподавании и науке. Примерами таких определений являются рисунки в словаре и учебные кинофильмы.

Примечания

См. также 
 Узнаю, когда вижу

Литература 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/logic/244 Остенсивное определение]. // А. А. Ивин, А. Л. Никифоров. Словарь по логике — М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1997. — 384 с. ISBN 5-691-00099-3.
 Baker, G. P., P. M. S. Hacker. Wittgenstein and the Vienna Circle: the exaltation and deposition of ostensive definition . // Wittgenstein: Connections and Controversies, ed. PMS Hacker (Oxford: Clarendon Press, 2001) (1985). 
 Bierwisch M., Kiefer F. Remarks on Definitions in Natural Language. // Studies in Syntax and Semantics. – Dordrecht, 1969. P. 55 – 79. 

Философская логика